Steinkirchen è il nome delle seguenti località:

Germania 
 Steinkirchen – comune del circondario di Stade (Bassa Sassonia)
 Steinkirchen – comune del circondario rurale di Erding (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Steinkirchen, oggi Kamenný Újezd – comune della Boemia Meridionale (distretto di České Budějovice)